Дори Петрова Ацева Рейнолдс () е българска емигрантска деятелка, членка на Македонската патриотична организация и главен редактор на вестник „Македонска трибуна“.

Биография 
Дори Ацева е родена в семейството на Петър и Дита Ацеви, активни членове на МПО. Самата тя членува в младежката организация на МПО. Има дипломи от университетите на Индиана, Джеферсън Колидж в Хилсбъро, Уисконсин и Уисконсин-Милоуки. Жени се за Дон Рейнолдс, учител в средно училище във Форт Уейн, с който имат 4 дъщери – Мелиса, Ронда, Памела и Лара. Избрана е за главен редактор на вестник „Македонска трибуна“ и през 1983 година ръководи преместването на редакцията му във Форт Уейн. След това Дори Ацева е издател на вестник „Индиана-Пюрдю Комюникейтър“, студентски вестник на университета на Индиана.

Родословие

Бележки 

Дейци на Македонската патриотична организация
Български общественици от Македония
Американци от български произход
Хора от Индиана
По произход от Вишени
По произход от Скопие